Tsushima città giapponese della prefettura di Aichi
Tsushima città giapponese della prefettura di Nagasaki
Tsushima isola giapponese 
Tsushima battaglia della Guerra russo-giapponese
Tsushima vecchia provincia giapponese